Саманта Стосур була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Заріну Діяс з рахунком 7–6(9–7), 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Japan Women's Open, одиночний розряд
Japan Women's Open 2014